Kulturring steht für

 Ernst-Rietschel-Kulturring e. V., der regelmäßig den Ernst-Rietschel-Kunstpreis vergibt
 Kulturring Hannover, 1924 gegründetes Organ der verschiedenen Kulturvereine Hannover
 Kulturring. Mitteilungen der Kulturvereine in Hannover, 1928 bis 2000 herausgegebene Zeitschrift kulturell engagierter Vereine in Niedersachsen und Hannover
 Kulturring der Jugend, eine 1945 begonnene Jugendhilfemaßnahme des Hamburger Senats
 Kulturring der Wirtschaft Oberösterreichs